Heaven and Hell — дев'ятий студійний альбом англійської групи Black Sabbath, який був випущений 25 квітня 1980 року.

Композиції 
 Neon Knights — 3:53
 Children of the Sea — 5:34
 Lady Evil — 4:26
 Heaven and Hell — 6:59
 Wishing Well — 4:07
 Die Young — 4:45
 Walk Away — 4:25
 Lonely Is the Word — 5:51

Склад 
 Ронні Джеймс Діо: вокал
 Тоні Айоммі: гітара
 Гізер Батлер: бас
 Білл Уорд: ударні

Джерела 
 Heaven and Hell  allmusic
 Heaven and Hell  last.fm

Альбоми Black Sabbath
Англомовні музичні альбоми